Mit dem Namen Zeche Johann gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Johann (Annen) in Witten-Annen-Hohenstein
 Die Zeche Johann (Essen) in Essen-Steele
 Die Zeche Johann Deimelsberg in Essen-Steele
 Die Zeche Johann Friederich in Bochum-Linden
 Die Zeche Johann Heinrich in Hattingen-Bredenscheid

Zeche Johannes:
 Zeche Johannes Erbstollen Dortmund-Hombruch

Siehe auch:
 Grube Johann I
 Johannesstollen
 Johanneszeche
 Zeche Johanna in Witten-Durchholz-Hammertal
 Zeche Vereinigte Johann in Essen-Steele 
 Zeche Johannessegen in Hattingen-Bredenscheid
 Zeche Kleine Johann in Witten Annen